Wilde Sau steht für:
 ein Wildschwein
 eine deutsche Fliegertaktik im Zweiten Weltkrieg, siehe Wilde-Sau-Nachtjagdverfahren
 einen Nebenfluss der Elbe, siehe Wilde Sau (Fluss)
 einen hellen Kräuterlikör des ehemaligen VEB Erzgebirgische Likörfabrik, der noch heute produziert wird
 ein Steinkreuz aus dem Jahr 1483 am Rennsteig im Thüringer Wald bei Eisenach